Благоевград:

 Благоевград — город в юго-западной Болгарии, административный центр Благоевградской области и общины Благоевград.
 Благоевград — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.